Cassebohm ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Cassebohm (1872–1951), deutscher Jurist und Politiker, Ministerpräsident des Freistaates Oldenburg
 Johann Friedrich Cassebohm (1698–1743), deutscher Humanmediziner und Professor für Anatomie

Siehe auch:
 Cassebaum